

Personnalités 

 Loig Troël (né en 1980), musicien accordéoniste français ;
 René Troël (1923-1977), combattant des Forces françaises libres, Compagnon de la Libération ;
 Sarah Troël (née en 1986), kayakiste française.